AO, de ISO-landcode van Angola
 AO (tijdschrift), een tweewekelijks tijdschrift
 Australian Open, tennistoernooi in Australië.
 Arbeidsongeschikt
 Ausland-Organisation, de afdeling van de NSDAP voor de zorg voor de Duitsers, woonachtig in de bezette landen
 Administratieve organisatie, een vakgebied binnen de informatiekunde/bedrijfsleer
 Orde van Australië werd in het Engels ook AO afgekort 
 Anonieme Overeters
 AO, Chemins de Fer d'Ans – Oreye, een Belgische buurtspoorwegmaatschappij 
 Algemeen overleg in Tweede-Kamercommissievergadering

 .ao, het internetlandcode topleveldomein van Angola

 Ao (mythologie), Maori licht- en hemelgod
 Ao (plaats), een plaats in Estland, gemeente Väike-Maarja